Рыбнов — фамилия; имеет женскую форму Рыбнова.
 Рыбнов, Александр Васильевич (1906—1992) — советский российский хоровой дирижёр, педагог, Народный артист СССР.
 Рыбнов, Евгений Иванович (род. 1960) ― российский инженер, экономист и педагог, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор.